Bahnhof Berlin Kolonnenstraße bezeichnet folgende ehemalige Berliner Bahnstationen:
 einen Güterbahnhof, den früheren Militärbahnhof, siehe Berlin Militärbahnhof
 einen S-Bahnhof an der Südringspitzkehre, siehe Bahnhof Berlin Julius-Leber-Brücke